Molekulska formula -{C11H13NO}- se može odnositi na:

 5-APB
 6-APB
 P-Dimetilaminocinamaldehid